Домашний чемпионат Британии 1905 (или «Домашний международный чемпионат 1905», ) — двадцать второй розыгрыш Домашнего чемпионата Британии, футбольного турнира с участием сборных четырёх стран Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии). Победителем соревнования стала сборная Англии.

Турнир начался в феврале 1905 года, когда Англия и Ирландия сыграли вничью 1:1. 6 марта Уэльс обыграл Шотландию, возглавив турнирную таблицу. В следующей игре Шотландия разгромила Ирландию со счётом 4:0. Затем Англия обыграла Уэльс и возглавила таблицу. В апрельских матчах Англия обыграла Шотландию, гарантировав себе чемпионский титул, а Ирландия сыграла вничью с Уэльсом.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Победитель

Состав победителей 
  Сборная Англии

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Домашний чемпионат 1904/05 на сайте Englandfootballonline
 Домашний чемпионат 1904/05 на сайте EU-football.info

1905
Футбол в Англии в сезоне 1904/1905